Autrey (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Autrey (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia